Okręty US Navy o nazwie USS  "Excel":

 Pierwszy "Excel" (AM-94) był trałowcem, który został zwodowany 10 maja 1942 i wycofany ze służby 22 stycznia 1946.
 Drugi "Excel" (AM-439) był trałowcem, który został zwodowany 25 września 1953 i wycofany ze służby 30 września 1992.

Excel